Miejscowości w USA:
 Mount Ayr – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Mount Ayr – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
Gminy w USA:
 Mount Ayr (ang. Mount Ayr Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne